Полосатый заяц () — млекопитающее семейства зайцевых. Видовое латинское название дано в честь Элизы Нечер (1825—1880), губернатора западного побережья Суматры.

Длина тела 36,8—41,7 см, хвост длиной 17 мм. Окраска меха чёрного цвета с коричневыми полосами, с красным хвостом и крупом, брюхо белое. Мех мягкий и густой, с добавлением длинных, более жёстких волосков.

Обитает в Индонезии на острове Суматра на высоте от 600 до 1600 метров над уровнем моря.

Этот вид имеет низкую устойчивость к антропогенным нарушениям. Рацион состоит из растений, растущих в подлеске. Ведёт ночной образ жизни, находится в течение дня в норах, скорее всего, построенных другими животными.

Основной угрозой для вида является очистка горных лесов для ведения сельского хозяйства, в первую очередь плантаций кофе, чая и какао. Обитает в некоторых природоохранных зонах.

Примечания

Литература 
 Meijaard, E. & Sugardjito, J. 2008. Nesolagus netscheri. In: IUCN 2013 .
 Ronald M. Nowak: Walker’s Mammals of the World. Johns Hopkins University Press, Baltimore 1999.

Зайцевые
Животные, описанные в 1880 году
Млекопитающие Юго-Восточной Азии
Нечер